Гольсен () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпреевальд. Складова частина об'єднання громад Унтершпреевальд.

Площа — 63,29 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Географія 
Містом протікає річка Даме.

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу